Талово — топоним в России.

Населённые пункты 
 Талово — деревня в Шербакульском районе Омской области, упразднена в 2006 г.
 Талово — деревня в Чердынском районе Пермского края.

Озеро 
 Талово — озеро в Ялуторовском районе Тюменской области.